O Associação Atlética Alegrete foi um clube brasileiro de futebol, da cidade de Alegrete, no estado do Rio Grande do Sul. 

O clube foi fundado em 20 de Fevereiro de 1973, a partir de uma fusão de dois clubes da cidade, o Flamengo FC (não confundir com o CEF Flamengo), fundado em 1943 e o Guarani FC, fundado em 1912. Seu uniforme usava as cores verde e branco.

Disputou a Copa Governador do Estado do Rio Grande do Sul e divisões inferiores do Campeonato Gaúcho de Futebol. Da fundação do clube, em 1973, até 1975, atuou pelo clube o jogador Toninho Becon.

Na segunda metade da década de 1980 o clube encerrou suas atividades.

Ligações externas 
 A.A. Alegrete, Times do Brasil, 20/09/2006.

Clubes de futebol do Rio Grande do Sul
Clubes de futebol fundados em 1973
Fundações no Rio Grande do Sul em 1973
Esporte de Alegrete (Rio Grande do Sul)